Absorptionsgesetze gibt es in folgenden Disziplinen:

Absorptionsgesetz (Physik)
Absorptionsgesetz (Logik)
Absorptionsgesetz (Verbandstheorie)

Siehe auch:
 Absorption